PEAP steht für:

 Personal Egress Air Pack
 Protected Extensible Authentication Protocol, siehe Extensible Authentication Protocol #Weitere Verfahren

Abkürzung